Hrvatska nogometna liga - skupina Jug je bila jedna od dvije skupine Hrvatske nogometne lige (također i kao Hrvatska republička nogometna liga), trećeg ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1976./77.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak lige je bio Zadar.

Ljestvica 

 Iz Hrvatske lige - skupina Jug ispali su Rovinj i Crikvenica
 Novi članovi su postali Jadran (Poreč) i Jadran (Kaštel Sućurac)

Rezultatska križaljka

Doigravanje za prvaka Hrvatske 
 'BSK Slavonski Brod
 Zadar

Nakon kvalifikacijskih utakmica između pobjednika dviju skupina, novi član Druge savezne lige postao je BSK'' iz Slavonskog Broda.

Povezani članci 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Hrvatska nogometna liga – Sjever 1976./77.
 Dalmatinska liga 1976./77. 
 Riječko-pulska zona 1976./77.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 222
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., str. 147-148 
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 108-111 
  

1976-77 jug
1976-77 Hrvatska